Physospermum cicutarium är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Physospermum cicutarium ingår i släktet Physospermum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cicutarium